Юнк (Junck, Junk) — фамилия.

Известные носители:

 Юнк, Альфред (Александр) Августович фон  (1826—1870) — российский писатель, основатель газеты «Киевский телеграф». 
 Юнк, Бенедетто (1852—1903) — итальянский композитор.
 Юнк, Бруно (1929—1995) — эстонский советский легкоатлет.
 Юнк, Вернер (1895—1976) — немецкий генерал-лейтенант, один из командиров люфтваффе.

См. также 
 Юнг